Bonningues kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bonningues-lès-Calais, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Bonningues-lès-Ardres, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France,